Низа́н-Жес (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Булонь-сюр-Жес. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31398.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 80 км к юго-западу от Тулузы.

На северо-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 92 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 50 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 33 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 66,0 %, в 1999 году было 61,0 %). Из 33 активных жителей работали 30 человек (20 мужчин и 10 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 17 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна